Бовоар може да се односи на:

 Симон де Бовоар, француска књижевница
 Бовоар (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Бовоар (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Бовоар (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Бовоар (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бовоар"